Il doppio del torneo di tennis Challenger Britania Zavaleta 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Leonardo Lavalle e Maurice Ruah che hanno battuto in finale Bill Behrens e Steve Campbell 7-5, 6-2.

Teste di serie

 Brian MacPhie /  Roger Smith (semifinali)
 Leonardo Lavalle /  Maurice Ruah (Campioni)

 Alejandro Hernández /  Óscar Ortiz (semifinali)
 Eyal Ran /  Filippo Veglio (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Britania Zavaleta 1996